Открытый чемпионат Германии среди мужчин 2007 — 101-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии Мастерс.

В 2007 году турнир прошёл с 14 по 20 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Ролан Гаррос.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томми Робредо
 в парном разряде —  Кевин Ульетт и  Пол Хенли

Соревнования

Одиночный турнир 

 Роджер Федерер обыграл  Рафаэля Надаля со счётом 2-6, 6-2, 6-0.
 Федерер выигрывает 3-й титул в сезоне и 48-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Надаль уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный турнир 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Кевина Ульетта /  Пола Хенли со счётом 6-3, 6-4.
 Боб выигрывает 6-й титул в сезоне и 39-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Майк выигрывает 6-й титул в сезоне и 41-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии среди мужчин

 ATP Тур 2007 года
 Серия ATP Мастерс

 Открытый чемпионат Германии среди женщин 2007

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Май 2007 года
2007
Международные спортивные соревнования в Гамбурге